Vier Tage steht für:

Werke:
 Vier Tage (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin (1877)
 Die vier Tage (Flake), Roman von Otto Flake (1937)
 Vier Tage im September, brasilianisch-US-amerikanischer Film von Bruno Barreto (1997)
 Vier Tage währt die Nacht, Roman von Dorothea S. Baltenstein (2002)

Sonstiges:
 Vier Tage von Dünkirchen, früherer Name der Tour des Hauts-de-France, Radrennen 
 Vier Tage von Neapel, Aufstand (1943)

Siehe auch:
 Viertageschlacht, Seegefecht zwischen den Niederlanden und England (1666)
 Nijmegenmarsch (Viertagemarsch), jährlicher Marsch in Nijmegen, Niederlande
 Viertagekreuz, niederländische Medaille
 Quartidi, vierter Tag im Kalender der Französischen Revolution
 Regional Four Day Competition